monstrum – inaczej potwór
 grupa monstrum – w matematyce jedna z grup sporadycznych
 Monstrum – polski zespół muzyczny
 Monstrum – film z 2014 roku w reżyserii Bretta Simmonsa.